Уильям Мултри (, ; 1730, Чарлстон — 1805, там же) — американский плантатор, военный и политик, генерал Континентальной армии во время Войны за независимость США. Будучи полковником возглавлял ополчение штата и в 1776 году он воспрепятствовал англичанам взять город Чарлстон в Южной Каролине. Служил губернатором и вице-губернатором Южной Каролины. В его честь был назван Форт-Мултри.

Примечания

Литература 
 
 Bragg, C.L. Crescent Moon Over Carolina: William Moultrie and American Liberty (University of South Carolina Press; 2013) 336 pages

Ссылки 
 
 
 
 

Губернаторы Южной Каролины
Генералы Континентальной армии
Члены Сената Южной Каролины